An Thượng (Bắc Giang)
 An Thượng (Hanoi)